Никола́й Кольцо́в: Кольцов, Николай Константинович (1872—1940) — русский биолог, основатель русской советской школы экспериментальной биологии.
 Кольцов, Николай Михайлович (1936—2011) — советский футболист, защитник.